Jinjiang Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinjiang (häradshuvudort i Kina, Fujian), 
 Jinjiang Shi (härad i Kina), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar